Altrichter ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Altrichter (1882–1954), deutscher Hochschullehrer und Historiker
 Dagmar Altrichter (1924–2010), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Friedrich Altrichter (1890–1948), deutscher Generalleutnant
 Helmut Altrichter (* 1945), deutscher Historiker
 Herbert Altrichter (* 1954), österreichischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Karl Altrichter (1844–1917), deutscher Schriftsteller
 Michal Altrichter (* 1965), tschechischer Wissenschaftler und katholischer Priester
 Michael Altrichter (* 1972), österreichischer Unternehmer und Investor
 Ursula Altrichter, siehe Ursula Liebert
 Viola Altrichter (* 1945), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Hörspiel-Autorin